Dachgrub heißen folgende geographische Objekte:

 Dachgrub (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Dachgrub (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Dachgrub (Gemeinde Neustadtl), Ort in  Neustadtl an der Donau, Bezirk Amstetten, Niederösterreich